Гэри Пэйтон:
 Пэйтон, Гэри (род. 1968) — американский баскетболист.
 Пэйтон, Гэри (младший) (род. 1992) — американский баскетболист.
 Пейтон, Гэри Юджин (род. 1948) — американский астронавт.